Блажко — фамилия.

Носители фамилии 
 Блажко, Анна Сергеевна (род. 1994) — российский игрок в настольный теннис, мастер спорта.
 Блажко, Сергей Николаевич (1870—1956) — русский и советский астроном.

Другое 
 (2445) Блажко — астероид, названный в честь С. Н. Блажко.
 Блажко — лунный кратер, названный в честь С. Н. Блажко.